Лос Куатлис има више значења:

 Лос Куатлис (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Куатлис (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику